Кубок Первого канала 2021 — второй из четырёх этапов Еврохоккейтура. Турнир прошёл в России и Чехии с 15 по 19 декабря 2021 года. На турнире выступили 5 команд: Россия, Финляндия, Швеция, Чехия, Канада. Несмотря на то, что обычно турнир проходит между европейскими командами, в этом розыгрыше также приняла участие сборная Канады, которая таким образом осуществляла подготовку к зимним олимпийским играм 2022. 

Победителем кубка Первого канала стала сборная Финляндии.

В связи с тем, что команды провели на турнире разное количество матчей победитель определён по проценту выигранных матчей. Финляндия - 3 победы в 3 матчах (100%). Россия - 3 победы в 4 матчах (75%). Канада выше Швеции по результату личной встречи (3-1).

Турнирная таблица 
На турнире применялась двухочковая система. Два очка за победу в основное время, в овертайме, по буллитам. Одно очко за поражение в овертайме или по буллитам.

Пояснение: М — место, И — игры, В — выиграно, ВО — выиграно в овертайме, ВБ — выиграно по буллитам, П — проиграно, ПО — проиграно в овертайме, ПБ — проиграно по буллитам, ШЗ — шайб забито, ШП — шайб пропущено, РШ — разница шайб, О — очки.

Матчи турнира

Персональные награды 
 Лучший вратарь  Иван Федотов
 Лучший защитник  Мэт Робинсон
 Лучший нападающий   Вадим Шипачев
 Лучший бомбардир  Милан Гулаш — 5 (3+2) очков

Примечания 

2021
2021 год в хоккее
Спорт в России в 2021 году